James Drake – politico australiano
James Drake – wrestler inglese